

Musique 
 Edge of Darkness, album d'Eric Clapton et Michael Kamen sorti en 1985.

Cinéma 
Edge of Darkness est le titre original des films suivants :  
 L'Ange des ténèbres, film américain réalisé par Lewis Milestone, sorti en 1943.
 Hors de contrôle, film américano-anglais réalisé par Martin Campbell, sorti en février 2010.

 Edge of Darkness, titre anglais du film hongkongais Nam jeng bin yuen de Fung Hark-On sorti en 1988.

Télévision 
 , série télévisée britannique diffusée en 1985.

Homonymie de titre